Alles Super oder Alles super steht für:

 Alles Super!, irisches Kinderbuch
 Alles super!, deutscher Kurzfilm von Ralf Beyerle (2013) 
 Alles Super, Werbeclaim der Tankstellenmarke Aral
 Hier ist alles super, deutscher Titelsong von The LEGO Movie, siehe Everything Is Awesome